AVB steht als Abkürzung für: 

 Akademischer Verlag Berlin
 Allgemeine Versicherungsbedingungen
 Allgemeine Versorgungsbedingungen
 Allgemeine Vertragsbedingungen
 Arubaanse Voetbal Bond
 Association vaincre le Bégaiement
 Association Vaudoise de Badminton
 Association Vaudoise de Basket
 Audio/Video Bridging, Standards der Audio/Video Bridging Task Group (nach IEEE 802.1)
 den Flughafen Aviano Air Base in Italien nach dem IATA-Flughafencode

AvB steht als Abkürzung für: 
 Armin van Buuren
 André Villas-Boas

.avb ist eine Dateiendung für:
 Chat Character; dessen Dateitypen können mit dem Programm Microsoft Chat geöffnet werden
 AntiViral Toolkit Pro Bases; dessen Dateitypen können mit dem Programm AntiViral Toolkit Pro geöffnet werden
 Avid Bins

Siehe auch:
 Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)

AVB